Mensguth ist ein deutscher Ortsname:
 Mensguth Dorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Dźwierzuty, Dorf und Gemeinde im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mensguth Vorwerk, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Dźwierzutki, Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen